Tenisowy turniej WTA Bank of the West Classic 2011 odbył się w dniach 25 – 31 lipca w amerykańskim Stanford na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 721 000 dolarów amerykańskich. Obrończynią tytułu była Wiktoryja Azaranka.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Kalifornii